Nederkogel (Ötztaler Alpen), een 3163 meter hoge bergtop in de Ötztaler Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol;
Nederkogel (Stubaier Alpen), een 2755 meter hoge bergtop in de Stubaier Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol.